Klein Mohrau je německý název sídel v Česku:
 Malá Morava – obec v okrese Šumperk
 Malá Morávka – obec v okrese Bruntál

Německé názvy sídel v Česku